LL  kan syfta på:

 LL – en ligatur
 LL – ett begrepp inom litteratur, se Lättläst